Марк Аппулей или Марк Апулей ():

 Марк Аппулей — квестор Азии в 44 году до н. э., проскрибирован триумвирами, позже восстановлен в правах.
 Марк Аппулей () — консул в 20 году до н. э.

См. также
 Аппулеи